Seprű (v. söprű): háztartási takarítóeszköz
 Seprű (dobos eszköz): vékony drótszálakból álló eszköz